Йосиф Сво́бода (1826—1896) — чеський історик, єзуїт.
 Йосиф Сво́бода — чеський художник.
 Йосиф Сво́бода (1920—2002) — чеський художник, сценограф.
 Йосиф Франтішек Сво́бода (1874—1946) — чеський історик, етнограф.
 Йосиф Йосифович Свобо́да (1913—?) — поляк, репресований.